Niemcy:
 Neetzow - część gminy (Ortsteil) Neetzow-Liepen w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald 
 Neetzow-Liepen - gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald 

Osoby:
 Adolph Friedrich von Neetzow - niemiecki polityk